

Film
Backbone – film del 1923 diretto da Edward Sloman 
Backbone – film del 2015 diretto da Clynton Lamur 
Backbone – cortometraggio del 2015 diretto da A.J. Kneip

Musica 
 Backbone – gruppo musicale statunitense
 Backbone – singolo dei Baby Animals del 1993
 Backbone – album di Boney James del 1994
 Backbone – album dei Backbone del 1998
 Backbone – album di raccolta dei Wishbone Ash del 2004
 Backbone – album dei Roam del 2016
 Backbone – album di Anthony Callea del 2016
 Backbone – album degli Status Quo del 2019
 Backbone – singolo degli Status Quo del 2019

Pagine correlate 
 Dorsale